

Santas cristãs 
 Maria Madalena — personagem do Novo Testamento; seguidora de Jesus
 Maria Madalena de Pazzi

Outras pessoas 
 Maria Madalena da Áustria — grã-duquesa da Toscana 
 Maria Madalena da Áustria (1689-1743) — filha do imperador Leopoldo I do Sacro Império Romano-Germânico 
 Maria Madalena de Martel Patrício — poetisa e escritora portuguesa que assinou as suas primeiras obras como Maria Madalena ou

Outros usos 
 Maria Magdalena (pintura de Leonardo da Vinci) — de 1515
 Mary Magdalene — filme de 2018 dirigido por Garth Davis
 María Magdalena (série de televisão) — mexicana, de 2018

Desambiguações de antropônimos